Carlo Ferrario (1833-1907) – artista italiano, fu scenografo alla Scala
 Carlo Ferrario (1812-?) – politico italiano, notaio
 Carlo Ferrario (1903-?) – politico italiano.
 Carlo Ferrario (1882-1955) – imprenditore italiano